Olaszország
Roverè della Luna, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Rovere Veronese, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében